Guarabira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guarabira (ort), Paraíba, 
 Guarabira (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar